Gadna est le nom d'un village hongrois.
 Gadna est le nom d'un mouvement de jeunesse paramilitaire israélien.
 Gadna est le nom d'un village nigérian (État de Niger)